Вальдбах (приток Швальбаха)
 Вальдбах (приток Рувера)
 Вальдбах (Штирия) - коммуна в Штирии